Die Lakeside World Professional Darts Championship 2007 war die 30. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 6. bis zum 14. Januar 2007 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. Dabei wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Titelverteidiger bei den Herren war Jelle Klaasen.  Er verlor in der 1. Runde gegen seinen Landsmann Co Stompé mit 0:3. Seinen 1. WM-Titel gewann der an Nummer 1 gesetzte Martin Adams, der im Finale gegen Phill Nixon nach einer 6:0-Führung den zwischenzeitlichen 6:6-Ausgleich hinnehmen musste und am Ende den entscheidenden 13. Satz für sich entschied.

Bei den Damen gewann Trina Gulliver, die ihren 7. WM-Titel gewinnen konnte und bei Weltmeisterschaften weiterhin ungeschlagen bleibt. Im Finale bezwang sie zum 5. Mal Francis Hoenselaar.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 14. Januar 2007 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Tony O’Shea
  Jelle Klaasen
  Mario Robbe
  Davy Richardson
  Paul Gibbs
  Göran Klemme
  Mark Webster
  Paul Hogan
  Albertino Essers
  Martin Phillips
  Phill Nixon
  Gary Fenn
  Andy Fordham
  Brian Woods
  Gary Robson
  Brian Sorensen

Ergebnisse

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 8 Spielerinnen teil. Die vier bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von vier weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Alle Spiele fanden im Best-of-3-Sets-Modus statt. Das Finale der Frauen fand am 12. Januar 2007 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Carina Ekberg
  Apylee Jones
  Carla Molema
  Carol Forwood

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2007
Dartwettbewerb in Frimley Green